Хармонија може бити:

 Музичка хармонија, музички термин.
 Хармонија (ликовна уметност), сликарски термин.
 Хармонија (филозофија), филозофски термин који представља склад, јединство, сразмерни однос делова који су саставни део целине.
 Хармонија (митологија), биће из грчке митологије.